Chacón ist der Name folgender geographischer Orte:
 Chacón (Trinidad Pampa), Ort im Municipio Coripata im Departamento La Paz, Bolivien

Chacón oder Chacon ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Chacón (1530/40–1599), spanischer Dominikaner, Kirchenhistoriker und Altertumsforscher
 Antonio Chacón (1869–1929), spanischer Flamenco-Sänger
 Augustine Chacon (1861–1902), mexikanischer Bandit
 Bobby Chacon (1951–2016), US-amerikanischer Boxer
 Carme Chacón (1971–2017), spanische Politikerin
 Cecilia Isabel Chacón de Vettori (* 1971), peruanische Unternehmerin und Politikerin
 Coralie Chacon (* 1985), französische Geräteturnerin 
 Daniel Chacón (* 2001), costa-ricanischer Fußballspieler
 Dulce Chacón (1954–2003), spanische Schriftstellerin
 Eddie Chacon (* 1963), US-amerikanischer Sänger, siehe Charles & Eddie
 Estefany Chacón (* 1997), venezolanische Speerwerferin
 Fidel Chacón (* 1980), kolumbianischer Radrennfahrer
 Francisco Chacón Gutiérrez (* 1976), mexikanischer Fußballschiedsrichter
 Franklin Chacón (* 1979), venezolanischer Radrennfahrer
 Geraldine Chacón (* 1993), venezolanische Rechtsanwältin
 Iris Chacón (* 1950), puerto-ricanische Tänzerin, Sängerin und Entertainerin
 Javier Chacón (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 Jesse Chacón (* 1965), venezolanischer Politiker
 José Chacón (* 1977), venezolanischer Radrennfahrer
 José María Chacón (1749–1833), letzter spanischer Gouverneur auf Trinidad
 María Cecilia Chacón Rendón, bolivianische Politikerin
 Mariandre Chacón (* 2004), guatemaltekische Sprinterin
 Miguel Chacón (* 1983), venezolanischer Radrennfahrer
 Óscar Baylón Chacón (1929–2020), mexikanischer Politiker
 Pablo Chacón (* 1975), argentinischer Boxer
 Pedro Chacón (1526–1581), spanischer Mathematiker
 Raven Chacon (* 1977), US-amerikanischer Komponist und Installationskünstler
 René Chacón (1960–2016), deutscher Künstler
 Soledad Chávez Chacón (1892–1936), US-amerikanische Politikerin
 Vamireh Chacon (* 1934), brasilianischer Politikwissenschaftler und Autor